Concorde (vliegtuig) (originele spelling in Groot-Brittannië tot 1967: Concord)
Concord Europe, de Europese NGO-confederatie voor hulp en ontwikkeling (European NGO Confederation for Relief and Development)
Concord (Nieuw-Zuid-Wales), een plaats in Australië
Concord (Ontario), een plaats in Canada
Concord (Sunderland), een plaats in Groot-Brittannië
Concord (blauw druivenras)
Concord Records, een Amerikaans platenlabel

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Zie ook
USS Concord (doorverwijspagina)